Carl Axel Arrhenius (1757–1824), chimiste suédois qui a découvert l'élément yttrium ;
 Johan Peter Arrhenius (1811-1889), botaniste, agronome et homme politique suédois ;
 Svante August Arrhenius (1859-1927), chimiste suédois, neveu de Johan Peter Arrhenius ;
 Olof Vilhelm Arrhenius (1896–1977), chimiste, fils de Svante August Arrhenius ;
 Gustaf Olof Svante Arrhenius  (né en 1922), géochimiste et océanographe suédois, fils d'Olof Vilhelm Arrhenius ;
 Johan Israel Axel Arrhenius (1858-1950), botaniste suédois.

Toponymie
 Arrhenius (cratère lunaire)
 Arrhenius (cratère martien)

Homonymie de toponyme